Супутникова зброя - зброя, яка встановлюється на штучних супутниках Землі, для ураження об'єктів, як на поверхні і під поверхнею Землі, так і у космосі. При великій кількості супутників з такою зброєю може вважатись і діяти, як зброя масового ураження.

До зброї придатної для застосування у космосі або з космосу (для ураження об'єктів на поверхні і під поверхнею Землі ) належать телекомунікаційна, ультразвукова, лазерна і нейронна зброя.

Телекомунікаційна зброя являє собою передавачі, які працюють на частотах телефонних, ТБ, радіо, і інтернет каналів, які здатні контролювати, впливати і підміняти телефонні, ТБ, радіо і інтернет канали на території, на яку ведеться напад, з метою дезінформації і порушення комунікацій для населення і збройних сил.

Ультразвукова зброя являє собою ультразвукові випромінювачі, здатні руйнувати і впливати на об'єкти на поверхні Землі. До об'єктів, які вона може вражати належать електронні пристрої будь-яких типів (телефони, комп'ютери (промислові, автомобільні, домашні тощо), офісні пристрої тощо), і металеві об'єкти, які вона здатна переміщати.

Лазерна зброя являє собою лазерні випромінювачі, здатні вражати об'єкті у космосі або вищих шарах атмосфери, якщо лазери встановлені на супутниках.

Нейронна зброя являє собою випромінювачі і сканери здатні передавати і детектувати частоти від 5 до 100 Гц, на яких працює, нервова система і головний мозок людей і тварин. Результатом дії нейронної зброї може бути повна або часткова втрата функцій майже всіма органами тіла людини або тварин та або контроль над ними, оскількі всі органи тіла контролюються нервовою системою і головним мозком.

Зброя
Космічна зброя